Поли́тов (Поли́това) — фамилия.

Политов 
 Политов, Виктор Григорьевич (род. 1949)  — советский кинооператор и сценарист. 
 Политов, Владимир Петрович (род. 1970) — советский и российский певец, музыкант.
 Политов, Захар Николаевич (1908—1977) — советский военный журналист, писатель, редактор. Составитель книги «Говорят погибшие герои».
 Политов, Лев Александрович (1925—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Политов, Семён Иванович (1913—1980) — Герой Советского Союза.

Политова 
 Политова, Ольга Владимировна (более известна как Волкова; род. 1939) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.

Топоним 
 Политов — аал в Аскизском районе Хакасии, находится в 52 км от райцентра (села Аскиз).

См. также 
 Шило, Пётр Иванович (псевдоним «Политов»)